

Sigle 
 Age of Mythology – videogioco di strategia in tempo reale
 Altro Operatore Mobile – termine usato dai gestori telefonici

Codici 
 AOM – codice vettore ICAO di AOM French Airlines
 aom – codice ISO 639-3 della lingua Ömie